Furchner ist der Familienname folgender Personen:

 Sebastian Furchner (* 1982), deutscher Eishockeyspieler
 Willy Furchner (1892–1968), deutscher Politiker (SPD), Mitglied der Stadtverordnetenversammlung von Groß-Berlin